РИТ (кирил.),  — аббревиатура, может означать:

РИТ 
 Радиоизотопный источник тепла
 Радиоизотопная терапия
  — использует антитело, меченное радионуклидом, для доставки цитотоксического излучения в клетку-мишень.
 Радионуклидный источник тепла
 Реакция иммобилизация трепонем
 Разрядно-импульсная технология — применяется при погружении в грунт буроинъекционных свай с уплотнением окружающего грунта путём обработки скважины серией разрядов импульсов тока высокого напряжения.

RIT 
 RIT — распространённое сокращённое название  в Рочестере, Нью-Йорк, США.
  — компания, специализирующаяся на структурированных кабельных системах управления.
 Rothschild Investment Trust — теперь RIT Capital Partners, крупный британский инвестиционный траст.